Альби́на Хами́товна Аха́това (род. 13 ноября 1976 года, Никольск, Вологодская область) — российская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2006 года в эстафете, 4-кратная чемпионка мира. Заслуженный мастер спорта России (1998).

По истечении срока дисквалификации 6 декабря 2010 года Альбина Ахатова приняла решение уйти из биатлона. В 34 года завершила карьеру.

Спортивная карьера

Ранние годы 
Альбина Ахатова родилась в семье спортсменов, выпускников Ленинградского института физической культуры Хамита Файзрахмановича и Татьяны Вениаминовны Ахатовых. С 1985 года занималась лыжным спортом, её первым наставником был отец Хамит Ахатов. В 1991 году выполнила норматив мастер спорта по лыжным гонкам. В 1993 году пришла в биатлон, когда ей уже было 17 лет, её тренером стал Леонид Александрович Гурьев.

Выступления в 1996—2008 годах 
В кубке мира дебютировала 13 января 1996 года — в спринтерской гонке (проходившей в рамках 3-го этапа Кубка мира 1995—1996) в итальянской Антерсельве, показав 56-й результат (и последний среди российских спортсменок).

Впервые в 30-ку сильнейших (очковая группа) в гонке Кубка мира попала 11 декабря 1997 года — в индивидуальной гонке (в рамках 2-го этапа Кубка мира 1997—1998) в шведском Эстерсунде, показав 17-й результат.

Впервые на подиум в гонке Кубка мира попала 16 декабря 1998 года — в индивидуальной гонке (проходившей в рамках 2-го этапа Кубка мира 1997—1998) в словацком Брезно, показав 2-й результат.

Первую победу в гонке Кубка мира одержала 26 января 2003 года — в Масс-старте (проходившем в рамках 6-го этапа Кубка мира 2002—2003) в итальянской Антерсельве.

В эстафетных гонках Альбина Ахатова завоевала серебряную медаль на Зимних Олимпийских играх 1998 в Нагано, бронзовую медаль на Зимних Олимпийских играх 2002 в Солт-Лейк-Сити и золото на Зимних Олимпийских играх 2006 в Турине. Тогда же Альбина Ахатова стала бронзовым призёром в индивидуальной гонке на 15 км, после того как у Ольги Пылёвой была изъята медаль за применение допинга. Вторую бронзовую медаль она завоевала в гонке преследования на 10 км.

На чемпионате мира в Ханты-Мансийске в 2003 Альбина выиграла золотую медаль в масс-старте, также бронзовую на Чемпионат мира по биатлону 1999 в Осло и серебряную на дистанции 15 км на Чемпионат мира по биатлону 2004 в Оберхофе. Выигрывала золотые медали в командном спринте в 1998 году и в эстафете 2000 и 2003; серебряный призёр в эстафетах 1999 и 2004.

Таким образом, на данный момент Альбина Ахатова является одной из самых титулованных российских биатлонисток, имея в своём активе 10 медалей чемпионатов мира (4 золотых) и 5 олимпийских медалей (1 золотая).

Второй призёр кубка мира 2002/03 в общем зачёте, в том же сезоне спортсменка выиграла малый хрустальный глобус в зачёте гонок с массового старта. Всего за карьеру выиграла 3 этапа кубка мира в индивидуальном зачете, а также 8 раз была второй и 10 раз третьей.

Сезон 2006/07 пропустила в связи с рождением ребёнка. 24 декабря 2006 у Альбины и её второго мужа Андрея Дмитриева, врача женской сборной, родился сын Леонид (Ранее Ахатова была замужем с апреля 2002 года по 2004 за Дмитрием Масловым, лыжником).

В сезоне 2007—2008 годов вернулась в большой спорт и завоевала две медали на чемпионате мира 2008 года. Ещё на этом первенстве Альбину постигла досадная неудача в эстафете: у её винтовки отказал боёк, из-за чего отставание команды от лидера — сборной Германии — выросло с 21-й секунды в начале этапа до более 2,5 минут при передаче эстафеты. На третий этап сборная России уходила 14-й. Однако усилиями Татьяны Моисеевой и, главным образом, Екатерины Юрьевой отставание от призов было сокращено до минимума. Незадолго до финиша Юрьева сумела вырваться на третью позицию и до последнего пыталась отвоевать для команды хотя бы бронзу, но, будучи полностью вымотанной нагоняя упущенные минуты, на финишной прямой уступила француженке Сандрин Байи.

Дисквалификация в 2008—2010 годах 
4 декабря 2008 года на этапе Кубка мира у спортсменки была взята допинг-проба «А», оказавшаяся положительной. 13 февраля 2009 года Международный союз биатлонистов официально подтвердил положительные результаты допинг-проб, взятых у Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко в декабре 2008 года на первом этапе Кубка мира 2008/09 в шведском Эстерсунде. 11 августа 2009 года биатлонисты были признаны виновными в употреблении запрещенных препаратов и дисквалифицированы на два года каждый, без права участвовать не только на Олимпиаде в Ванкувере, но и Олимпиаде в Сочи.

В ответ Екатерина Юрьева и Альбина Ахатова подали апелляцию на решение антидопинговой комиссии международного союза биатлонистов (IBU) относительно своей дисквалификации, но 13 ноября 2009 года спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию двух российских биатлонисток. Согласно опубликованному заявлению суда, санкции Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении спортсменок признаны правомерными. В частности, эксперты CAS подчеркнули, что «наличие в допинг-пробах спортсменок запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина (rEPO) можно считать научно доказанным фактом».

Несмотря на это, спортсменки решили продолжить борьбу за свою репутацию. По их инициативе адвокатская фирма Libra Law, партнёрами в которой являются Хорхе Ибаролло и Клод Рамони, адвокаты Екатерины Юрьевой и Альбины Ахатовой, 10 декабря 2009 года устроила встречу со СМИ, на которой было заявлено, что апелляция на решение Арбитражного суда по делам спорта в Лозанне подана в Верховный суд Швейцарии.

11 мая 2010 года стало известно, что и Федеральный трибунал Швейцарии оставил в силе решение Международного союза биатлонистов (IBU) и Спортивного арбитражного суда (CAS) о двухлетней дисквалификации российских спортсменок Екатерины Юрьевой и Альбины Ахатовой за употребление допинга. Срок дисквалификаций Ахатовой истек 5 декабря 2010 года.
По истечении срока дисквалификации 6 декабря 2010 года Альбина Ахатова приняла решение уйти из биатлона.

После завершения карьеры

Тренерская карьера 
После завершения спортивной карьеры Альбина Ахатова стала личным тренером своего мужа Максима Максимова. С сезона 2012/2013 стала тренером по стрельбе в сборной Тюменской области. 31 марта 2015 года у Альбины Ахатовой и Максима Максимова родилась дочь Анастасия.

Изготовление лож винтовок 
Кроме тренерской работы с 2013 года также занимается изготовлением лож биатлонных винтовок. Ахатова делала ложа винтовок для целого ряда биатлонистов сборной России (Антон Шипулин, Максим Максимов, Евгений Гараничев, Ольга Вилухина, Ирина Старых, Иван Черезов, Светлана Слепцова), Казахстана (Анна Кистанова), Канады. Всего в 2013—2019 годах Ахатова изготовила около 40 лож.

Результаты

Кубок мира 

В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.

— — гонка не проводилась — спортсмен не участвовал в этой гонке

Экипировка 
 Винтовка — Anschutz.
 Лыжи — Fischer.

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России (22 февраля 1998 г.)
 Орден Дружбы (22 февраля 2007) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (5 мая 2003)— за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998)
 Почётный гражданин города Лабытнанги (2006)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Альбины Ахатовой 
 Статистика на biathlonworld.com
 Журнал PROспорт: «Мама будет стрелять» 

Биатлонисты России
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону
Заслуженные мастера спорта России
Биатлонисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил